Братислав III, војвода Чешке (Чешка, 12. век - Хеб, 15. јун 1197) је био војвода Чешке. Био је син Јиндриха од Чешке.

Породично стабло 

Умрли 1197.
Пшемисловићи
Војводе Чешке